Un voyageur désigne, d'abord et avant tout, une personne effectuant un voyage. Ce mot peut désigner également :

France 
 Voyageur (avec une majuscule) peut désigner un membre de la communauté des gens du voyage.

Canada et États-Unis 
 Un voyageur était un employé des compagnie de traite des fourrures.
 Le parc national des Voyageurs est un parc national américain du Minnesota.
 Le parc provincial Voyageur, un parc provincial de l'Ontario situé dans les comtés unis de Prescott et Russell.
 Les Voyageurs est une association canadienne pour la jeunesse.
 Le Voyageur est un journal communautaire francophone de la ville de Sudbury, Ontario.

Art et culture 

 Le Voyageur est un roman de Juliette Benzoni (1992).
 Voyageur est une série des bandes dessinées d'Éric Stalner et Pierre Boisserie (1995-1997).
 Voyageur est un album du groupe Enigma sorti en 2003.

Cinéma et télévision 
 Les Voyageurs est un film iranian de Bahram Beyzai (1992)
 Le Voyageur est un film égyptien d'Amr Wagih (2005)
 Le Voyageur () est une série télévisée des années 1980-1990
 Les Voyageurs est un épisode de la série télévisée Stargate Atlantis.
 Dans l'univers de Stargate, un voyageur est membre d'une race extraterrestre
 Dans l'univers de Star Trek, un voyageur est membre d'une race extraterrestre
 Le Voyageur est une série télévisée française (2019)

Jeu vidéo 
 Voyageur est un jeu vidéo de Bruno Dias sorti en 2017.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 Gens du voyage
 Travellers
Homonymie de titre